Стайковский сельсовет — административно-территориальные единицы в Белоруссии:

 Стайковский сельсовет — административная единица в Ивацевичском районе Брестской области.
 Стайковский сельсовет — упразднённая административная единица в Оршанском районе Витебской области.
 Стайковский сельсовет — административная единица в Кировском районе Могилёвской области.